Marchand kan syfta på:

Franska Polynesien 

 Ua Pou, Marquesasöarna,

Haiti 

 Dessalines (ort), Artibonite, 

Robotskapade Franska Polynesienförgreningar